Spojení písmen K a F může mít různé významy:

KF 
 fluorid draselný
 komorová fibrilace
 IATA kód společnosti Blue1

kF 
 kilofarad